

Događaji 
 Grčka sicilijanska ekspedicija na poziv elimskog Segeste i atenska katastrofa.

Rođenja

Smrti